Rouvroy kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Rouvroy, Belgien, kommun i  Vallonien, Province du Luxembourg

Frankrike 

 Rouvroy-sur-Marne, departementet Haute-Marne i regionen Grand Est, 
 Rouvroy-sur-Audry, departementet Ardennes i regionen Grand Est, 
 Rouvroy-les-Merles, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Rouvroy-en-Santerre, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Rouvroy, Pas-de-Calais, 
 Rouvroy, Aisne,